Mk 19 steht für:
 40-mm-Maschinengranatwerfer Mk 19

MK-19 steht für:
 ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde Gostivar

MK19